Campiglia peut désigner:
 Campiglia Cervo, commune italienne de la province de Biella dans la région Piémont en Italie ;
 Campiglia Marittima, commune de la province de Livourne en Toscane, Italie ;
 Campiglia dei Berici, commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie ;
 Campiglia dei Foci, village de Toscane, une frazione de la commune de Colle di Val d'Elsa situé dans la province de Sienne 
 Giovanni Domenico Campiglia, graveur et peintre italien;
 Guy Campiglia, footballeur français ;

Voir aussi 
 Campiglione

Homonymie de toponyme